Een begrip uit de meetkunde, zie snijden en kruisen
Kruisen (passeren van een tegenligger)
Kruisen van verkeer in de andere betekenis: zie Kruising
Het kruisen van verschillende planten of dieren, zie hybride (biologie)
Het steeds over een andere boeg aan de wind zeilen met een zeilboot.

Zie ook
 Kruis